Safia kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Safia (ort), Cascades,

Papua Nya Guinea 

 Safia (flygplats), Northern Province, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar